Bangkok Skytrain, även BTS Skytrain är en högbana i Bangkok i Thailand. Den har två linjer och är integrerad med den övriga kollektivtrafiken. Den första delen öppnade på kung Bhumibol Adulyadej:s födelsedag den 5 december 1999 och fick det officiella namnet the Elevated Train in Commemoration of HM the King's 6th Cycle Birthday.

Högbanan byggdes av tyska Siemens som ett nyckelfärdigt projekt och hade från början 23 stationer på två linjer.
Spårvidden är  mm (normalspår) och strömförsörjningen sker via en strömskena. Linjenätet har byggts ut vid flera tillfällen under 2010-talet. 

Idag (2019) består Skytrain av 
Sukhumvitlinjen (ljusgrön på linjekartan) som är 38,8 kilometer lång och har 40 stationer

och Silomlinjen (mörkgrön på linjekartan) som är 14,5 kilometer lång och har 13 stationer.
År 2019 reste omkring  resenärer med högbanan varje dag.

Stationer

Alla stationer har tre våningar och liknar varandra. På bottenvåningen finns trappor och ofta också rulltrappor till de andra våningarna. På mellanvåningen finns biljettautomater, små affärer, spärrar till perrongerna samt trappor och rulltrappor till övervåningen och spåren. Alla stationer, utom Siam station, har två perronger med automatiska dörrar.

Perrongerna är byggda för tåg med sex vagnar och det finns säkerhetspersonal på alla våningar.

Rullande materiel

Från början hade Bangkok Skytrain 35 tåg av typen EMU-A1 från Siemens varav 20 på Sukhumvitlinjen och 15 på Silomlinjen. De var 65 meter långa och hade tre vagnar varav den första och sista var motorvagnar.

År 2008 köpte man 12 tåg av typen EMU-B1, med fyra vagnar, från kinesiska CRRC Corporation som sattes in på Silumlinjen. När de kinesiska tågen hade levererats 2010 flyttades de tyska tågen till Sukhumvitlinjen. Tågen från Siemens förlängdes med var sin  vagn mellan 2012 och 2013 och år 2011 köptes ytterligare fem tåg från CRRS.

Idag finns det 52 tåg på Bangkok Skytrain och 46 nya, 22 från Siemens och 24 från CRRS, har beställts. De skall leveras mellan 2018 och 2021.

Utvidgning
Man planerar att utvidga 
Sukhumvitlinjen mot öst till Bang Pooyai, en sträcka på 7,5 kilometer med fyra stationer och mot norr till Lam Lukka, en 16,5 kilometer lång sträcka med totalt 12 stationer. Den 7,5 kilometer långa delsträckan till Khu Khot med sju stationer började byggas i augusti 2015 och beräknas vara färdig i december 2020.

På Silomlinjen planerar man en 7,5 kilometer lång utvidgning mot söder till Tailing Chan med sex stationer samt med 2,2 kilometer åt väst till Yot Se med två nya stationer.

Källor

Bangkok
Transport i Thailand
Bildanden 1999
1999 i Thailand